Adrián Martínez (ur. 1970) – meksykański piłkarz
 Adrian Martinez (ur. 1972) – amerykański aktor
 Adrián Emmanuel Martínez (ur. 1992) – argentyński piłkarz
 Adrián Nahuel Martínez  (ur. 1992) – argentyński piłkarz